Sängerchor steht für

 eine Gemeinschaft von Sängern; siehe Chor (Musik)
 Chorempore, eine für Sänger angebrachte Empore in Kirchenräumen